Las Vegas Sands — корпорация, () владеющая казино в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире казино с капитализацией $9.72 миллиарда, данные на август 2009. В 2007 это было $43.7 миллиарда, что сделало владельца, Шелдона Адельсона, одним из богатейших людей мира по версии журнала Форбс.

История 
Основанная в 1988, компания была владельцем и оператором Sands Hotel, который был разобран в 1996 для сооружения The Venetian, открытого в 1999.

В феврале 2008 компания анонсировала закупку двух воздушных судов L-1011 для перевозки игроков из Азии в свои владения в Лас-Вегасе. Самолёты были оборудованы столами для baccarat, что позволяло играть в интернациональных водах по кредитной линии . В соответствии с правилами штата Невада, игорный налог в этом случае не применялся.

Собственность

Собственный парк самолётов

Источники

Ссылки 
 Corporate site
 Yahoo! Las Vegas Sands company profile
 Forbes.com: Fortunes That Roared in 2004
 The Winner of Singapore Marina Bay IR — Local Newspapers on 27 May 2006

Компании США
Игорные компании